Ingeborg de Dinamarca (reina de França) (1175 - 1236).
 Ingeborg de Dinamarca (princesa de Suècia) (1878 - 1958).